La Supercoppa del Belgio 2017 è stata la trentasettesima edizione della Supercoppa del Belgio.

Si è svolta in un incontro unico il 22 luglio del 2017 tra l', vincitore del campionato, e il , che ha trionfato nella coppa nazionale.
Ad aggiudicarsi il trofeo è stato l'Anderlecht, vincitore della competizione per la tredicesima volta.

Tabellino

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2017
Supercoppa del Belgio
Competizioni sportive ad Anderlecht